Керченский завод (станция)
 Керченский стрелочный завод
 Керченский судостроительный завод
 Керченский металлургический комбинат